Binaural signifie littéralement « ayant trait aux deux oreilles ». L'audition binaurale, par  comparaisons de fréquences, permet à l'homme et aux animaux de déterminer la direction d'origine des sons.
Binaural peut aussi se référer à :

 Binaural (album), de Pearl Jam.
 Battement binaural, ou son binaural est un artéfact de traitement auditif, c'est-à-dire des sons apparents, dont la perception apparaît dans le cerveau indépendamment de stimulus physiques.
 Enregistrement binaural, une méthode d'enregistrement audio qui utilise un type de microphone spécial.

Voir aussi 

 Holophonie